Črno jezero je ime več slovenskih jezer:

 Črno jezero pod Stadorjem (vrh Komarče, nad Bohinjskim jezerom), eno od Triglavskih sedmerih jezer
 Črno jezero na Pohorju